Натуральне число 1316
 1316 рік до нашої ери
 1316 рік нашої ери